Сиверс (von Sievers) — графский и дворянский род, происходящий из Дании, в конце XVII века переселившийся в Швецию и затем в Прибалтийский край.

Имя баронов Сиверсов появляется в истории России в 1704 году, когда приехавший из Голштинии в Шведскую Лифляндию Петер (Пётр Иванович) фон Сиверс поступил на русский флот капитаном. Служил в Архангельске, а потом был послан на Олонецкую верфь. Уже через девять лет Пётр I отправил его в Ревель для укомплектования пришедших туда английских кораблей, а позже он был назначен командиром Ревельского порта. Император, а впоследствии и императрица Екатерина I, жаловали честного и преданного военачальника: до 1732 года он управлял Адмиралтейств-коллегией. Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, в 1744 году указала: «Жене адмирала Сиверса Софии Елисавете Нумерст и детям её отдать в вечное владение вместо заслуженного мужем её жалования лифляндскую мызу Екзекали».

Иоахим Сиверс (1720—1779) был генерал-поручиком и управлял Эстляндской губерний.

Карл Ефимович Сиверс получил в 1760 году графское Римской империи достоинство. Его племянник Яков Ефимович получил графский титул в России в 1798 году; так как он не имел мужского потомства, то титул этот одновременно был дан и двум его братьям Карлу-Эбергард и Петру-Христиану с выдачей жалованной грамоты на титул с гербом 18 октября 1802 года.

Граф Карл Карлович (1772—1856) был сенатором; о брате его Егоре — см. Александр Иванович Сиверс (1799—1840) был начальником тульского оружейного завода. Граф Эммануил Карлович (родился в 1817 году), сенатор и обер-гофмейстер Высочайшего двора; брат его граф Александр (1823—1887) был харьковским губернатором.

Граф Евгений Егорович (1818—1891) был членом военного совета и президентом евангеле-лютерской консистории. Михаил Александрович Сиверс (родился в 1834 году), начальник артиллерии 18 армейского корпуса. Этот род Сиверсов внесён в дворянский матрикул Лифляндской и Эстляндской губерний.

Другой дворянский род Сиверс, происходящий из Голштинии и переселившийся в Россию при Петре Великом. Сиверс, Пётр Иванович (1674—1740) вступил в русскую службу в 1704 г.; управлял (1728—32) адмиралтейств-коллегиею. Из его внуков Федор Федорович (1748—1823) был сенатором. О правнуках его Владимире Карловиче и Егоре Петровиче — см. Этот род Сиверс внесен в матрикул лифляндского дворянства.

Описание гербов

Герб Сиверсов 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом генерал-поручика  Якова Ефимовича Сиверса: по середине серебряного поля щита, проходит широкая, горизонтальная, синяя полоса, на коей три золотые шестиконечные звезды. Над полосой три коричневых шара, а под полосой коричневая многолучевая звезда. Щит увенчан дворянским шлемом, без шейного клейнода (корона отсутствует). Нашлемник: два орлиных крыла, между которыми находится два шара, а над ними шестиконечная звезда. Щитодержатель: с левой стороны восстающий лев с высунутым языком и поднятым хвостом, мордой обращенный влево, одной задней лапой стоящей на постаменте, а другой на фигурной виньетке, которая оплетает щит. Цветовая гамма намёта не определена. Вокруг щита орденская лента с орденским крестом.

Герб. Часть VII. № 4. 
В щите, разделённом на четыре части, посредине находится малый щиток, имеющий в правом голубом поле золотую шестиугольную звезду, а в левом красном поле половину серебряной лилии. В первой части большого щита в зелёном поле видно по серебряной реке горизонтально плывущее судно. Во второй части в голубом поле диагонально означена серебряная полоса с тремя на ней красными шарами и крестообразно положенными двумя золотыми Маршальскими жезлами. В третьей части в серебряном поле в таком же виде протянута голубая полоса с тремя на ней золотыми шестиугольными звездами, и по сторонам оной четыре красные шара, три вверху и один внизу. В четвёртой части в золотом поле находится голубой лев.

На щите, увенчанном Графскою короною, поставлены три шлема, из коих средний с Графскою, а крайние с дворянскими коронами, на поверхности которых изображены на первой с правой стороны голубой лев, держащий крестообразно два Маршальские жезла, на средней Всероссийский Императорский чёрный двуглавый орел коронованный, а на последней короне два распростертые крыла, составленных из красного и голубого цвета, и между ними серебряная лилия с золотою над ней звездою к двумя по сторонам её красными шарами. Щит держат два голубые льва. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом и серебром.

Сиверсы в Прибалтийском гербовнике 
Высочайше пожалованный герб дворян Сиверсов в гербовнике отсутствует. В Прибалтийском гербовнике имеется описание герба: в серебряном поле голубой пояс, обременённый тремя золотыми шестиконечными звёздами и сопровождаемый четырьмя красными монетами (три и одна). Щит покрыт шлемом, увенчанным дворянской короной. В нашлемнике золотая шестиконечная звезда, сопровождаемая снизу двумя красными монетами между двух орлиных крыльев, пересечённых голубым и красным в шахматы. Намёт пересечён голубым с золотом и красным с серебром в шахматы.

Известные представители фамилий 

 Сиверс, Александр Михайлович (1868—после 1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Сиверс, Александр Карлович (1823—1887) — русский государственный деятель, московский губернатор 1866−1867.
 Сиверс, Валентин Львович (1845—1912) — капитан первого ранга, старший механик флота, награждён орденом Святого Станислава 3 степени.
 Сиверс, Владимир Карлович (1790—1862) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1828−1829.
 Сиверс, Егор Карлович (1779—1827) — русский генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн, брат Карла и Якова Сиверсов.
 Егор Сиверс (1812—1833) — юнкер лейб-гвардии Уланского полка и сотоварищ Михаила Лермонтова по учёбе в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; считается, что лермонтовское стихотворение «В рядах стояли безмолвной толпой,//Когда хоронили мы друга…» — отклик на смерть однокашника.
 Сиверс, Иван Христианович (2-й)(Георг Иоахим Иоганн) (1775—1843) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Сиверс, Карл Ефимович (1710—1774) — обер-гофмаршал, генерал-поручик, барон, граф.
 Сиверс, Карл Карлович (1772—1856) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от кавалерии.
Сиверс, Макс (Friedrich Maximilian (Max) von Sivers, 1857—1919) — ландрат Лифляндского рыцарства, уполномоченный по его переговорам с правительством Германии после революции 1905 года в Российской империи. 
 Сиверс, Питер (1674—1740) — русский адмирал голландского происхождения.
 Сиверс, Фаддей Васильевич (1853—1915) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877−1878. начальник штаба Кавказской гренад. дивизии; командир 16-го гренад. Мингрельского полка; участник Китайской кампании 1900−01. Первой мировой войны; командующий 27-й пехотной дивизией; 10-й армией Северо-Западного фронта.
 Сиверс, Фёдор Фёдорович (1746—1823) — генерал-майор, сенатор, тайный советник, Курляндский гражданский губернатор.
 Сиверс, Яков Ефимович (1731—1808) — русский политический деятель, новгородский губернатор.
 Сиверс, Яков Карлович (1773—1810) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау, павший при штурме Рущука.
 Сиверс, Яков Яковлевич (1869—1931) — генерал-майор русской императорской армии, герой Первой мировой войны, с 1919 в Красной Армии.

См. также 
 Сиверсов канал
 Венденский замок
Рёмерсгоф

Примечания

Ссылки 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 177—178, 254.
 
 
 Дело Герольдмейстерской конторы: По Именному Указу о пожаловании действительного тайного советника Сиверса и других братьев его родных надворных советников Сиверсов с их потомством в графское Российской Империи достоинство, 1798 г. РГАДА, ф.286, оп.2, д.68, стр.299 (кн.68, д.43)
 Смоленское лютеранское кладбище: могила Егора Сиверса
 
 Полянская Ю.Н. Сиверсы на Новгородчине // Новгородский исторический сборник. 2011. № 12 (22). С. 208-232.
 Sivers’schen Familienverbandes

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль